Il doppio del torneo di tennis Swedish Ladies Ystad 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mervana Jugić-Salkić e Emma Laine erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale contro Alexandra Cadanțu e Diana Enache 4–6, 6–2, [5–10].

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Emma Laine (finale)
 Melanie Klaffner /  Lina Stančiūtė (quarti di finale)

 Gail Brodsky /  Alizé Lim (semifinali) 
 Yuliana Lizarazo /  Scarlett Werner (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Swedish Ladies Ystad 2011